Kyriakoulis Mavromichalis – politico greco
 Perikles Pierrakos-Mavromichalis – schermidore greco
 Petros Mavromichalis – politico greco
 Stylianos Mavromichalis – politico greco